La stazione di Caselle è una stazione ferroviaria situata sulla linea Ferrovia Torino-Ceres, a servizio del centro abitato di Caselle Torinese.

Storia
Nei primi anni 2000 è stato effettuato l'interramento della ferrovia nel tratto di attraversamento del comune di Caselle, e la stazione è stata costruita interrata, con due binari, mentre l'edificio della vecchia stazione è stato abbandonato: un "murale" nei pressi della piazza antistante ricorda il precedente passaggio del treno in superficie.

Interscambi
Nei dintorni della stazione ci sono le fermate delle linee extraurbane per la provincia.

Strutture e impianti
La stazione sotterranea ha 2 binari.

Movimento 

La stazione è servita da treni regionali in servizio sulla linea A del SFM di Torino, diretti a Ceres, gestita da GTT.

Servizi
La stazione dispone di:
  Biglietteria automatica
  Servizi igienici

Voci correlate
stazione di Nole
stazione di Cirié
stazione di San Maurizio
Ferrovia Torino-Ceres

Altri progetti 

Caselle